El término arroyo Maciel puede referirse a:

 arroyo Maciel (Florida): curso de agua que atraviesa los departamentos de Florida y Flores, en Uruguay.
 arroyo Maciel (Soriano): curso de agua que atraviesa el departamento de Soriano, en Uruguay.